Cooper ou jogging, forma de exercício físico

Pessoas
 Alice Cooper, um cantor de rock
 James Fenimore Cooper, escritor
 Kenneth H. Cooper, preparador físico norte-americano elaborador do Teste de Cooper
 Michael Cooper, ex-basquetebolista estadunidense

Outros
 Cooper Car Company, uma empresa de corrida
 Cooper, fabricante de veículos (Buggy) 
 Cooper City, cidade na Flórida
 Cooper Creek, rio australiano

Desambiguação
Desambiguações de topônimos